Schlußakkord steht für:

 Schlußakkord (1936), deutscher Film von Detlef Sierck (1936)
 Schlußakkord (1960), deutsch-französisch-italienischer Film von Wolfgang Liebeneiner (1960)
 Schlußakkord (Roman), Roman von Günter Hofé (1974)
 Schlussakkord (Band), deutsche Band